An American in Prague (em português: "Um Americano em Praga"), é um dos filmes mais conhecidos e de maior sucesso da produtora pornográfica gay Bel Ami. O filme foi dirigido pelo fundador da empresa, George Duroy, e ganhou um GayVN Awards, em 1998, e recebeu indicações do mesmo prêmio em 2003.

Elenco 
Johan Paulik como Johan
Dominik Filla como Dominik
Chance como Chance
Sergei Grigoriev como 1° garoto da piscina
Karl Tenner como 2° garoto da piscina
Gerard Kilian como 1° garoto na escada
Janos Fekete como 2°  garoto na escada
Tibor como garoto da discoteca (Adam Jannin)
Sascha Fetisov como Waiter
Nicholas Vernant como soldado (Nikolas Vernant)
Ion Davidov como garoto (não creditado)

Prêmios

Crítica  

Bel Ami
Filmes pornográficos de 1997
Filmes em língua tcheca
Filmes pornográficos gays
Filmes da Chéquia de 1997
Filmes da Eslováquia de 1997